Армхи:

 Армхи — река в Ингушетии, приток Терека.
 Армхи — село в Джейрахском районе Ингушетии.
Курорт Армхи — курорт в горной части Ингушетии